Юсеф Айман:
 Юсеф Айман (род. 1999) — катарский футболист.
 Юсеф Айман (род. 1999) — эмиратский футболист.